TeXaide — бесплатная программа для визуального (WYSIWYG) набора - и -формул, а также конвертирования формул, набранных в Microsoft Equation Editor и MathType, в /.

Чтобы получить TeX-код (здесь и далее «TeX» понимается как « или ») набранной формулы, нужно скопировать формулу в окне TeXaide, а затем использовать «Вставку» в текстовом редакторе. Существует также возможность вставки в документ (.doc, .rtf и т.п.) изображения набранной формулы.

Преобразование в TeX одностороннее, то есть вставить обратно в окно TeXaide формулу в TeX-виде нельзя, однако при определённых условиях всё же можно открыть набранную формулу для дальнейшего редактирования (см. далее «Основные возможности» и «Недокументированные возможности»).

Основные возможности 
 WYSIWYG набор формулы и преобразование её в TeX-код
 При наборе формул можно использовать:
 Мышь - аналогично Microsoft Equation Editor
 Клавиатурные комбинации. Комбинации указываются в строке состояния при наведении мыши на нужный символ или шаблон в панели (если для него есть такая комбинация)
 Трансляция формулы в TeX настраивается:
 Можно выбрать один из форматов: AMS-LaTeX, AMS-TeX, LaTeX 2.09 and later, Plain TeX
 Можно выбрать внутристрочную или выключенную формулу
 При установке соответствующей опции в настройках, вместе с TeX-кодом в буфер обмена будет скопирован (в виде TeX-комментариев) код формулы во внутреннем формате TeXaide. Этот код может быть вставлен обратно в окно программы для дальнейшего редактирования формулы
 Можно скопировать как формулу целиком, так и её часть
 Отображение всех элементов формулы настраивается

Недокументированные возможности 
Следующие возможности TeXaide не указаны в документации к программе
 Формулы, набранные в Microsoft Equation Editor и MathType, могут быть скопированы из текста документа и вставлены в окно TeXaide. Далее формулу можно отредактировать и получить её TeX-код обычным способом
 Это позволяет конвертировать формулы в документе, созданном в Word или другом текстовом процессоре, в TeX
 С использованием сценариев на скриптовых языках JScript или VBScript процесс конвертирования может быть автоматизирован
 Формулу, набранную в TeXaide, можно вставить в документ не только в текстовой TeX-форме, но и в виде изображения. Для этого в текстовом процессоре следует использовать пункт меню «Специальная вставка» (в Word и WordPad — в меню «Вставка») и выбрать в списке предлагаемых форматов пункт «Изображение (Метафайл)»
 Это изображение может быть снова скопировано и вставлено в окно TeXaide для дальнейшего редактирования формулы

См. также 
 MathType
 Microsoft Equation Editor

Ссылки 
Страница программы на сайте разработчика (программа не поддерживается)

Научное программное обеспечение
Математическое программное обеспечение
Редакторы формул